Бекай () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бекай, Арьян (род. 1976) — косовский албанец, футболист, вратарь.
 Бекай, Висар (род. 1997) — косоварский футболист, играющий на позиции вратаря.